Enrico Nigiotti – cantautore e musicista italiano
 Renato Nigiotti – allenatore di calcio e calciatore italiano